Arriaga steht für:

 Arriaga (Chiapas), Ort in Chiapas, Mexiko
 Municipio Arriaga, Verwaltungseinheit von Chiapas, Mexiko
 Plaza Arriaga, Platz in Bilbao, Spanien
 Teatro Arriaga, Theatergebäude in Bilbao

Arriaga ist der Familienname folgender Personen:
 Dagoberto Sosa Arriaga (* 1955), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Tlapa
 Felipe Arriaga (1937–1988), mexikanischer Sänger und Schauspieler
 Guillermo Arriaga (* 1958), mexikanischer Schriftsteller und Regisseur
 Guillermo Arriaga Fernández (1926–2014), mexikanischer Tänzer und Choreograf 
 Jesús Arriaga, bekannt als Chucho el Roto (1858–1894), mexikanischer Bandit
 Juan Crisóstomo de Arriaga (1806–1826), baskischer Violinist und Komponist
 Julián de Arriaga (1700–1776), spanischer Adliger, Offizier und Politiker
 Kaúlza Oliveira de Arriaga (1915–2004), portugiesischer General, Schriftsteller und Politiker
 Manuel José de Arriaga (1840–1917), portugiesischer Politiker
 Marcia Arriaga (* 1955), mexikanischer Schwimmer
 Pablo José de Arriaga (1564–1622), spanischer Jesuitenmissionar

 Roderich de Arriaga (auch Rodrigo de Arriaga;1592–1667), spanischer Jesuit und Philosoph 
 Simón Arriaga († 1976), spanischer Schauspieler
 Víctor Manuel Rodríguez Arriaga (* 1949), mexikanischer Diplomat